Yaone est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Yaone est la guérisseuse et l'unique membre féminin de l'équipe de Kogaiji. Elle peut aussi utiliser ses connaissances pour faire des poisons ou immobiliser les ennemis de son . L'un de ses autres rôles est de veiller à la sécurité de Ririn, la petite sœur de son maître, mais cela n'empêchera pas l'enlèvement de cette dernière dans le tome 2 de Reload. 

Yaone est très fidèle et est prête à mourir après son échec lors de sa première rencontre avec la bande à Sanzo. Son unique point faible semble être son attirance pour Hakkai, bien qu'il fasse partie de l'équipe adverse.

Histoire personnelle 
Yaone était condamnée à être vendue comme esclave à Mao les Cents Yeux mais elle eut la chance de croiser la route de Kogaiji qui décida de l'embaucher dans l'équipe qu'il a formée afin d'augmenter ses chances de forcer sa belle-mère, la reine Gyokumen, à lever le sort qu'elle a jeté sur sa mère Rasetsuno (la première femme de Gyûmao).

Personnage de Saiyuki